Emaus ist der alte Name folgender Orte:
 Arnutovce, Gemeinde in der Slowakei 
 Nemojov, Gemeinde in Tschechien
 Emauzy, Ortsteil von Vražné, Tschechien
 Emaus (Danzig), historische Wohnsiedlung in Danzig, Polen

EMAUS steht als Abkürzung für:
 die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald in Greifswald

Siehe auch:
 Emmaus (Begriffsklärung)

Abkürzung